Арте́ма (Арфема, Артем; ), епископ Листрийский — апостол из числа семидесяти (I век). В «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота об Артеме сказано: «молод, с остроконечною бородою».

День памяти отмечается  — с апостолами от 70-ти: Тертием, Марком и Иустом, и  — в Соборе 70-ти апостолов. Память, закреплённая сейчас за днём 30 октября, встречается в месяцесловах также и под другими числами года. Отдельное последование Артеме неизвестно.

Житие 
Артема упоминается апостолом Павлом в Послании к Титу () как один из его учеников. Он посылает его на Крит вместо св. Тита, пока последний находился при апостоле Павле в Никополе, возможно, чтобы временно возглавить общину в отсутствие Тита.

О жизни и смерти Артемы почти ничего не известно, но из Послания ап. Павла Титу видно, что Артема пользовался у него большим доверием. Имя Артемы встречается во всех апостольских списках. Константинопольский синаксарь и славянские Четьи-Минеи сообщают, что Артема был епископом Листры в Исаврии, на границе с Ликаонией.

Примечания

Литература 
 
 Архиепископ Димитрий (Самбикин). Собор св. 70 Апостолов. Казань, 1907. С. 200—202.
 ActaSS. Iun. T. 5. P. 58—59.
 Bardy G. Artemas // DHGE. T. 4. Col. 788.

Ссылки 
 

 

Апостолы от семидесяти
Святые Единой Церкви